AQG peut être un sigle pour :
 Association québécoise de géobiologie ;
 Association québécoise de gérontologie ;
 Association québécoise de Gestalt ;
 .

aqg peut faire référence à :
 Arigidi, une langue du Nigeria, selon le code ISO 639.